киловар

 кратная единица измерения реактивной мощности, 1000 вар (вар — аббревиатура от вольт-ампер реактивный). См. также киловар-час.
 (от англ. kiloware) филателистическая смесь, совокупность большого количества не сортированных или частично сортированных почтовых марок, иного филателистического материала, имеющая общую упаковку и выставленная для оптовой продажи филателистам.